Светлана Трофимовна Сиротюк (; ) — советская и украинская театральная актриса, Народная артистка Украины (2010).

Биография 
Родилась 27 декабря 1941 года в селе Чкалово Пологовского района Запорожской области.

Творческую деятельность начала актрисой Донецкого областного русского драматического театра (Мариуполь) в 1960 году. С 1963 года работает актрисой Луганского областного русского драматического театра. Здесь сыграла более 

Окончила Киевский театральный институт имени И. Карпенко-Карого в 1967 году. Светлана Сиротюк является доцентом кафедры театрального искусства Луганской государственной академии культуры и искусств, а также председателем первичной организации Национального Союза театральных деятелей Украины.

Муж — актёр Дмитрий Витченко (род. 1937), сын — актёр Сергей Витченко (1968—2015).

Заслуги 
 Заслуженный артист Украины (1997).
 Народный артист Украины (2010, за весомый личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, значительные творческие достижения и высокий профессионализм).
 Лауреат премии имени «Молодой гвардии» (1974, за роль Любви Шевцовой).

Примечания

Ссылки 
 Сиротюк (Витченко) Светлана Трофимовна.
 Символ начала весны.
 Подарок юбиляру.

Педагоги Украины